Plaats in Indonesië
 Tanah Hitam (Padang Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanah Hitam (Padang Panjang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Panjang in de provincie West-Sumatra